L'edizione 1968 della Vtoraja Gruppa A fu la 29ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale dell'Uralmaš.

Stagione

Novità
Il campionato fu esteso da 59 squadre ad 82 squadre. Nella Pervaja Gruppa A 1967 non erano previste retrocessioni pertanto al posto della Dinamo Kirovobad, vincitrice della Vtoraja Gruppa A 1967, furono inoltre promosse o ripescate 24 squadre provenienti dalla Klass B 1967.

Formula
Le ottantadue squadre furono divise in quattro gironi, tutti e quattro composti da 21 squadre. In tutti e quattro i gironi le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno per un totale 40 incontri per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nella seconda fase le prime classificate dei quattro gironi disputavano un girone promozione con gare di sola andata tutte disputate a Soči, per un totale tre incontri per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Veniva promossa in Pervaja Gruppa A la vincitrice del girone promozione.

Per la prima volta dall'autunno del 1936 (seconda edizione del campionato) era previsto un meccanismo di retrocessione. Le squadre ucraine, infatti, erano collocate nei gironi 1 e 2: le tre peggiori di ciascun girone disputavano un girone ucraino a sei, con gare di sola andata e due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le tre peggiori classificate erano retrocesse in Klass B 1969. Inoltre, la peggiore tra le squadre bielorusse (erano solo due, entrambe iscritte al girone 2) doveva disputare uno spareggio salvezza, con gare di andata e ritorno con la migliore squadra bielorussa della Klass B 1968. Infine, la peggiore tra le squadre kzake (erano solo due, entrambe iscritte al girone 4) doveva disputare uno spareggio salvezza, con gare di andata e ritorno con la squadra vincitrice del girone kazako della Klass B 1968.

Prima fase

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-4.
 Kryvbas, Chimik Sjevjerodonec'k e Azovec Ždanov al girone ucraino.
 Spartak Homel' allo spareggio bielorusso.

Risultati

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-4.
SKCF Sebastopoli, Dnepr Kremenčuk e Avangard Žovti Vody al girone ucraino.

Risultati

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-4.

Risultati

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-4.
 Metallurg Şımkent allo spareggio kazako.

Risultati

Seconda fase

Girone 1-4

Classifica finale

Verdetti
Uralmaš' promosso in Pervaja Gruppa A 1969.

Risultati

Girone Ucraino

Classifica finale

Verdetti
 SKCF Sebastopoli, Avangard Žovti Vody e Dnepr Kremenčuk retrocessi in Klass B 1969.

Risultati

Spareggio retrocessione bielorusso

Verdetti
Spartak Brest promosso in Vtoraja Gruppa A 1969.
Spartak Homel' retrocesso in Klass B 1969.

Spareggio retrocessione kazako

Verdetti
Metallurg Şımkent rimane in Vtoraja Gruppa A 1969.
Yenbek Jezkazgan rimane in Klass B 1969.

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa A 1968
Kubok SSSR 1967-1968

Collegamenti esterni

Calcio nel 1968
1968